Herzbach ist der Name folgender Fließgewässer:
 Herzbach (Haune), linker Zufluss der Haune im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Herzbach (Heller), rechter Zufluss der Heller im Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Herzbach (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbaches im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Herzbach (Unstrut), rechter Zufluss der Unstrut im Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen
 Herzbach (Westerbach), linker Zufluss des Westerbaches im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Herzbach (Wisper), rechter Zufluss der Wisper nach Geroldstein, Gemeinde Heidenrod, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen entlang der Grenze zur Ortsgemeinde Welterod, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Herzbach (Wupper), linker Zufluss der Wupper im Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen